Овинища — название населённых пунктов в России:

 Овинища — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Овинища — деревня в Первомайском районе Ярославской области.
 Овинища — деревня в Арефинском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.
 Овинища — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области.